Леони́д Кузнецо́в: Кузнецов, Леонид Александрович (род. 1942) — доктор технических наук, профессор ().
 Кузнецов, Леонид Владимирович (1927—2006) — советский архитектор.
 Кузнецов, Леонид Григорьевич (род. 1947) — заслуженный машиностроитель РФ.
 Кузнецов, Леонид Кузьмич (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Леонид Петрович (род. 1951) — писатель-фантаст.
 Кузнецов, Леонид Трофимович (род. 1928) — художник.